

Mitologia greca
 Nefele  – donna creata da una nuvola, progenitrice dei centauri avuti da Issione
 Nefele  – una ninfa delle nubi, moglie di Atamante e madre di Frisso ed Elle
 Nefele  – un'oceanina facente parte del seguito di Artemide

Pagine correlate
Nephele